Lipiny puede hacer referencia a varios lugares de Polonia:

 Lipiny, una localidad en el distrito de Chodzież (Gran Polonia).
 Lipiny, una localidad en el distrito de Ostrów Wielkopolski (Gran Polonia).
 Lipiny, una localidad en el municipio de Osiek Mały (Koło, Gran Polonia).
 Lipiny, una localidad en el municipio de Przedecz (Koło, Gran Polonia).
 Lipiny, una localidad en el distrito de Ciechanów (Mazovia).
 Lipiny, una localidad en el distrito de Mińsk (Mazovia).
 Lipiny, una localidad en el distrito de Otwock (Mazovia).
 Lipiny, una localidad en el distrito de Przysucha (Mazovia).
 Lipiny, una localidad en el distrito de Radom (Mazovia).
 Lipiny, una localidad en el municipio de Przesmyki (Siedlce, Mazovia).
 Lipiny, una localidad en el municipio de Zbuczyn (Siedlce, Mazovia).
 Lipiny, una localidad en el distrito de Wyszków (Mazovia).
 Lipiny, una localidad en el distrito de Zwoleń (Mazovia).
 Lipiny, una localidad en el distrito de Kielce (Santa Cruz).
 Lipiny, un barrio de la ciudad de Świętochłowice (Silesia).
 Lipiny, una localidad en el distrito de Dębica (Subcarpacia).